Вида́ди Айды́н оглы́ Мура́дов () — азербайджанский учёный, эксперт по коврам, историк, доктор философии по истории, профессор. Занимался исследованием культурного наследия, историей ковров и восстановлением традиционного ковроткачества.

Главный редактор научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры»; профессор Санкт-Петербургского отделения кафедры «ЮНЕСКО» по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу сроком с 2016 по 2017 годы (Россия); член Международного совета музеев (ICOM). Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2014), заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (2016), заслуженный деятель искусств Нахичеванской Автономной Республики (2013).

Биография 
Видади Мурадов родился 5 марта 1956 года в городе Барда Азербайджанской ССР.

В октябре 1994 года учредил научно-исследовательский центр «Азер-Илме», занимающийся восстановлением забытых ковровых рисунков и пропагандой азербайджанских традиций ковроткачества.

Являлся автором изданных в разных странах мира научно-фундаментальных исследований, монографий, брошюр, учебников, телевизионных фильмов, а также книг, посвящённых азербайджанским коврам бакинской, карабахской, иреванской, нахичеванской, гянджинской, газах-борчалинской, тебризской, губинской, ширванской групп.

В 2015—2016 годах под руководством Видади Мурадова был реализован научно-исследовательский проект «Дербентское ковроткачество», посвящённый 2000-летию города Дербента (Россия, Республика Дагестан), осуществлённый совместно с Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук (РАН).

Являлся членом правящей пропрезидентской политической партии «Новый Азербайджан» («Ени Азербайджан»).

Был женат, имел троих детей.

Научно-творческое направление 

Исследование исторических корней ковроткачества, сопоставительный анализ древних традиций, изучение азербайджанских ковров в аспекте истории населения, совершенствование принципов классификации ковровых групп, обнародование национальных ковров, хранящихся в музеях мира и в частных коллекциях, и их объективная адресация и др.

Название кандидатской (PhD) диссертации:

шифр специальности: 5503.02

наименование специальности: Отечественная история

История развития ковроткачества в Эриванском регионе Азербайджана (вторая половина XVIII — начало XX вв.)

декабрь, 2014 г., Институт Истории им. А. А. Бакиханова НАНА

Название докторской диссертации:

шифр специальности: 5503.02

наименование специальности: Отечественная история

название темы: Искусство и торговля в Нахчыване в XVIII-и в начале XX вв.

май, 2018 г., Институт истории, этнографии и археологии Нахчыванского Отделения НАНА

Творчество

Книги 
 Azərbaycan. xalçaları. Bakı, Elm, 2008, 436 стр.
 Azərbaycan mədəniyyətində xalçaçılığın yeri və rolu. Bakı, Diplomat, 2009, 154 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, Elm, 2010, 272 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. Bakı, Elm, 2010, 64 стр.
 Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 280 стр.
 Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 112 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Şirvan qrupu. Bakı, Elm, 2011, 72 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Təbriz qrupu. Bakı, Elm, 2011, 80 стр.
 Aserbaidschanische teppiche. Karabach Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 64 стр.
 Azerbaijani carpets. Karabakh Group. Baku, Elm, 2011, 64 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais .Groupe de Karabakh. Bakou, Elm, 2011, 64 стр.
 Азербайджанские ковры. Гарабахская группа. Баку, Elm, 2011, 64 стр.
 Aserbaidschanische Teppiche. Irevan-Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 112 стр.
 Les tapis Azerbaidjanais. Groupe d’İrevan. Bakou, Elm, 2011, 112 стр.
 Azerbaijani carpets. Iravan group. Baku, Elm, 2011, 112 стр.
 Азербайджанские ковры. Иреванская группа. Баку, Elm, 2011, 112 стр.
 Aserbaidschanische teppiche. Schirwan-gruppe, Bakı, Elm, 2011, 72 стр.
 Azerbaijani carpets. Shirvan group. Baku, Elm, 2011, 72 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Shirvan. Bakou, Elm, 2011, 72 стр.
 Азербайджанские ковры. Ширванская группа. Баку, Elm, 2011, 72 стр.
 Aserbaidschanische Teppiche. Täbris-Gruppe. Bakı, Elm, 2011, 80 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Tabriz. Bakou, Elm, 2011, 80 стр.
 Azerbaijani carpets. Tabriz group. Baku, Elm, 2011, 80 стр.
 Азербайджанские ковры. Тебризская группа. Баку, Elm, 2011. 80 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Bakı qrupu. Bakı, Elm, 2012, 72 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Naxçıvan qrupu. Bakı, Elm, 2012, 80 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Quba qrupu. Bakı, Elm, 2012, 80 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Gəncə qrupu". Bakı, Elm, 2012, 96 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Qazax-Borçalı qrupu. Bakı, Elm, 2012, 120 стр.
 Aserbaidschanische Teppiche. Baku-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 72 стр.
 Azerbaijani carpets. Baku Group. Baku, Elm, 2012, 72 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Bakou. Bakou, Elm, 2012, 72 стр.
 Азербайджанские ковры. Бакинская группа. Баку, Elm, 2012, 72 стр.
 Aserbaidschanische Teppiche. Gändschä-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 96 стр.
 Azerbaijani carpets. Ganja group. Baku, Elm, 2012, 96 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gandja. Bakou: Elm, 2012, 96 стр.
 Азербайджанские ковры. Гянджинская группа. Баку, Elm, 2012, 96 стр.
 Aserbaidschanische teppiche. Nachitschewan Gruppe. Bakı. Elm, 2012, 80 стр.
 Azerbaijani carpets. Nakhchivan group. Baku, Elm, 2012, 80 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Nakhitchevan. Bakou, Elm, 2012, 80 стр.
 Азербайджанские ковры. Нахчыванская группа. Баку, Elm, 2012, 80 стр.
 Aserbaidschanische teppiche. Guba-Gruppe. Bakı, Elm, 2012, 80 стр.
 Azerbaijani carpets. Guba group. Baku: Elm, 2012, 80 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gouba. Bakou, Elm, 2012, 80 стр.
 Азербайджанские ковры. Губинская группа. Баку, Elm, 2012. 80 стр.
 Aserbaidschanische teppiche. Gruppe Gasach-Bortschaly. Bakı, Elm, 2012. 120 стр.
 Azerbaijani carpets. Gazakh-Borchali group. Baku, Elm, 2012, 120 стр.
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Gazakh- Baurthali. Bakou, Elm, 2012, 120 стр.
 Азербайджанские ковры. Газахско-Борчалинская группа. Баку, Elm, 2012, 120 стр.
 Azərbaycan xalçaları. Təbriz qrupu. Bakı, Elm, 2013, 362 стр.
 Aserbaidschanische Teppiche. Täbris-Gruppe. Freiburg: Modoverlag, 2013, 362 стр.
 Tappeti Azerbaigiani I Tabriz. Roma: B.M.B. Pubblicita стр. R.L, 2013, 362 стр.
 Azerbaycan halıları. Tebriz grubu. İstanbul: Numune, 2013, 362 стр.
 Azerbaijani carpets. Tabriz group. London: Halı publications, 2013. 362 стр.
 Азербайджанские ковры. Тебризская группа. Москва, Бюджет, 2013, 362 стр.
 וידאדי מוראדוב. שטיחי אזרבייג'ן קבוצת תבריז, ירושלים, גשרים, 2013 , 362 עמודים,
 Les tapis Azerbaïdjanais. Groupe de Tabrız. Paris, 2013. 362 стр.
 Azərbaycan xalçaçılıq sənəti. Bakı, Elm, 2013,132 стр.
 Азербайджанское ковровое искусство, Москва, Бюджет, 2013, 132 с.
 Naxçıvan xalçaçıları. Bakı, Elm, 2013, 156 стр.
 Нахчыванские ковроткачи. Москва, Бюджет, 2013, 156 с.
 Nakhchivan carpet weavers. Hudson Publishing, New York, 2014,152 стр.
 Qazax-Borçalı bölgəsinin xalçaçıları (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində) (dərs vəsaiti). Bakı, Elm, 2014, 328 стр.
 Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu (broşür-kataloq). Nyu-York, Hudson Publishing, 2014, 28 стр.
 Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: tarixi və xalçaları. (monoqrafiya). Bakı, MHS, 2015, 224 стр.
 Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində) (dərs vəsaiti). Bakı, Elm, 2015, 564 стр.
 Дербентское ковроткачество (монография, соавтор Магомедхан Магомедханов). Баку, Элм, 2016, 248 стр.
 Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII—XX əsrin əvvəlləri) (monoqrafiya). Naxçıvan, 2017, 264 s.
 Isa Həbibbəyli, Vidadi Muradov. Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik. (Carpet weaving in Nakhchivan: tradition and modernity; Ковроткачество Нахчывана: Традиция и современность) (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində). Bakı, Elm, 2017, 284 стр.
 عيسى حبيب بكلي، ودادي مرادوف. نسج السجاد في ناخيتشيفان التقاليد والحداثة. باكو — علم — ٢٠١٧. صحفة 250
 Mayis Qasımov, Vidadi Muradov. Boyaqçılıq. Bakı, Elm, 2017, 292 стр.
 Lənkəran-Astara bölgəsi: tarixi və xalçaçılığı/ Lankaran-Astara region: history and carpet weaving/Лянкяран-Астаринский регион: история и ковроткачество. Bakı, Elm, 2019, 328 s.

Статьи 
 İrəvan xalçaları. «Azərbaycan xalçaları». cild 2, № 5, 2012, стр. 18-25.
 Azerbaijani carpets Guba group. «Azərbaycan xalçaları». cild 3, № 6, 2013, стр. 6-17.
 Characteristics and artistic features of the Shirvan group Azerbaijani carpets. «Azərbaycan xalçaları». cild 3, № 7, 2013, стр. 24-39.
 The Gazakh-Borchaly group of Azerbaijani carpets. cild 3, № 9, 2013, стр. 17-33.
 Master Features of Nakhchivan carpets. «Azərbaycan xalçaları». cild 3, № 8, 2013, стр. 23-33.
 V. A. Muradov, K. Əliyeva. «Mərəzədən» Marasali"yədək. «Azərbaycan xalçaları». cild 3, № 9, 2013, стр. 42-49.
 V.A. Muradov, F. Xəlilli. Poladlı — Şirvanda Şahsevən obası. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 10, 2014, стр. 40-49.
 Xalçaya baxarsan…. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 10, 2014, стр. 109—115.
 Təbiətdən qaynaqlanan sənət — boyaqçılıq. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 10, 2014, стр. 124—133.
 Bəhmənli xalçalarının izi ilə…. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 11, 2014, стр. 12-23.
 V. Muradov, A. Məmmədova. Muxax xalçaları-keçmişimizdən bu günə. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 11, 2014, стр. 50-57
 Azərbaycan xalça sənətinin himayədarı. «Xalq» qəzeti, 20 avqust, 2014, стр. 5
 Iravan carpets. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 12, 2014, стр. 60-69
 Qırmızı qəsəbə: sinaqoqdan xalçayadək. «Azərbaycan xalçaları». cild 4, № 13, 2014, стр. 28-81
 Qərbi Azərbaycanın xalçaçılıq tarixindən səhifələr. «Axtarışlar», Naxçıvan, 2013/4, стр. 6
 Qərbi Azərbaycanın xalçaçılıq tarixindən səhifələr. Ağbaba,Şörəyel,Loru,Pəmbək mahallarında toxunan xalça nümunələri əsasında)."Sivilizasiya", Bakı, *"Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı", 4/2013, стр. 7
 Qərbi Azərbaycanın xalçaçılıq tarixindən səhifələr (Göyçə, Qırxbulaq,Əştərək, Aparan, Dərəçiçək, Talın, Zəngəzur mahallarında toxunan xalça nümunələri əsasında). Xəbərlər İctimai və Humanitar Elmlər seriyası, cild 10, № 1. Naxçıvan, «Tusi», 2014, стр. 7
 İrəvan bölgəsində xovsuz xalça istehsalı tarixindən (XVIII əsrin sonu — XX əsrin əvvəlləri). «Sivilizasiya», «Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı», Bakı ,3/2014, стр. 10
 Qərbi Azərbaycanın xalçaçılıq tarixindən. «Tarix və onun problemləri», BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1/2014, стр. 6
 İrəvan bölgəsində xovlu xalça istehsalı tarixindən (XVIII əsrin sonu — XX əsrin əvvəlləri). «Sivilizasiya», «Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı», Bakı ,4/2014, стр. 7
 Эриванская группа Азербайджанских ковров. «Современная научная мысль», Научно-исследовательский институт истории, экономики и права Российской Федерации, Москва, 2014, стр. 6
 Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно-исторический анализ), «Гилея» (научный вестник),Выпуск 81 (№ 2),Национальный Педагогичный Университет имени М. П. Драгоманова Украинская академия Наук, Киев, 2014,стр.124
 Губинская группа азербайджанских ковров (история, характеристика и специфика), Кафказ и Мир (международный научный журнал), № 17, Кафказский международный центр исследования геоистории и геополитики, Тбилиси, 2014, стр.168
 İrəvan xalçaları Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin yadigarıdır
 Газах-Борчалинская группа ковров. YOL, № 1(43), 2014, стр.345.
 Символы — это алфавит азербайджанского ковра. YOL, 2015, № 1 (49), с. 28-39.
 Azərbaycan "Zeyvə"ləri: yurdlar və xalçalar (Şabran rayonunun Zeyvə kəndinə dair ekspedisiya materialları əsasında) (соавтор: доктор исторических наук, профессор Тофиг Мустафазаде). «Azərbaycan xalçaları», том 5, № 14, 2015, стр. 18-35
 Milli dəyərlərimizin keşiyində. Sənətkar, № 1, 2015, стр.18-19.
 Xalqımızın Heydər Əliyev adlı bir zirvəsi var və o, dünyanın hər yerindən görünür. Günün xəbərləri. Heydər Əliyev — 92 (специальный выпуск), стр.40.
 Birinci Avropa Oyunları ölkəmizə böyük dividentlər gətirəcək. Respublika, № 098 (5259), 8 may, 2015, стр.8
 Мухахские ковры. YOL, 2015, № 2 (50), стр. 24-33. (соавтор: Арзу Мамедова)
 Yun ipin boyaq bitkiləri ilə boyanması. (сооавтор: доктор биологических наук Маис Касумов) «Azərbaycan xalçaları», том 5, № 15, 2015, стр. 64-77
 Naxçıvan diyarında boyaqçılıq sənəti (XVIII—XX əsrin əvvəlləri). AMEA Xəbərlər (İctimai Elmlər Seriyası), № 1, 2016, səh.159-166
 Naxçıvan diyarında xalçaçılıq sənətinin inkişafı tarixindən. «Sivilizasiya», «Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı», Bakı ,10/2015, стр.196-203
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında dabbağlıq sənətinin vəziyyəti. «Azərbaycan xalçaları», том 5, № 17, 2015, стр.46-51
 Naxçıvan diyarında ticarət-sənətkarlıq obyektlərinin tikintisi (XVIII—XX əsrin əvvəlləri). «Sivilizasiya», «Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı», Bakı ,4/28-30, 2016, стр.28-33
 Naxçıvan diyarında misgərlik və zərgərlik sənətlərinin inkişaf tarixindən. «Azərbaycan xalçaları», том 6, № 18, 2016, стр.68-73
 Boyaq bitkisi Südləyəyən — Euphorbia L. (сооавтор: доктор биологических наук Маис Касумов, доктор философии по биологии Тунзала Касумова) «Azərbaycan xalçaları», том 6, № 18, 2016, стр.28-35
 Türk dünyası xalçaçılığında «Əjdaha» motivi. «Azərbaycan xalçaları», том 6, № 19, 2016, стр.30-38
 Naxçıvan diyarında gön-dəri məmulatı istehsalı (XVIII—XX əsrin əvvəlləri). AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər (ictimai və humanitar elmlər seriyası), № 3, 2016, Naxçıvan, «Tusi», cild 12, стр.48-53
 Naxçıvan diyarında tikinti sənətinin inkişafı tarixindən. «Azərbaycan xalçaları», том 6, № 19, 2016, стр.68-74
 Naxçıvan diyarında məscid tikintisi tarixindən (XVIII—XX əsrin əvvəlləri). «Tarix və onun problemləri», № 3, 2016, стр.337-342
 Azərbaycan "Qarxun"ları:yurdlar və xalçalar. «Azərbaycan xalçaları», cild 6, № 20, 2016, стр. 58-73
 XVIII—XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda dağ-mədən sənayesinin vəziyyəti. «Azərbaycan xalçaları», cild 6, № 20, 2016, стр. 36-44
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında dəmirçilik və silahsazlıq. AMEA Xəbərlər (İctimai Elmlər Seriyası), № 4, 2016, стр.109-114
 Rus müstəmləkəçiliyi dövründə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi həyatı. «Sivilizasiya», «Bakı Avrasiya Universitetinin nəşriyyatı», Bakı ,cild 5, № 3, 31, 2016, стр.74-78
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Ordubad şəhərinin iqtisadi həyatına dair. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (ictimai elmlər seriyası) № 5(79), Naxçıvan, 2016, стр.13-17
 Naxçıvan şəhəri xanlıqlar dövründə (XVIII—XX əsrin əvvəlləri). «Tarix və onun problemləri», № 4, 2016, səh.46-50
 Çar Rusiyası dövründə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi həyatı. Strateji təhlil (Strateji Araşdırmalar Mərkəzi), Say 3-4 (17-18), 2016 стр.301-309
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Ordubad şəhərinin əhalisi. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, № 45, 2016, стр.90-95
 Ordubad şəhərinin son orta əsrlər dövrü tarixindən. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, № 45, 2016, стр.96-100
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında daxili ticarətin vəziyyəti. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, № 2, 2016, стр.166-176
 Carpet weaving conditions in Nakhchivan in the 18 th and early 20 th century, International Journal of Information Research and Review,December, 2016,стр.3434-3437
 Naxçıvan diyarında dulusçuluq sənətinin inkişafı tarixindən (XVIII—XIX əsrin əvvəllərində). AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər (ictimai və humanitar elmlər seriyası), № 1, 2017, Naxçıvan, «Tusi», cild 13, стр.140-146
 Qaracəmirli kəndi: tarixi və xalçaları (həmmüəllif: Malik Məmmədov). «Azərbaycan xalçaları». cild 7, № 22, 2017, стр. 22-33
 Из истории гончарного дела в Нахчыванском крае (XVIII-начало XX века). Кавказ и Мир (международный научный журнал), № 22, Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, Тбилиси, 2017, стр.160
 «Azərxalça» ASC- dövlətimizin böyük sosial-iqtisadi layihəsidir. «Peşə təhsili və insan kapitalı» elmi-praktiki, metodiki jurnalı. Cild 1, № 4, 2018, стр.77-79
 Qobustan gündəliyi. «Azərbaycan xalçaları». cild 8, № 27, 2018, стр. 28-50
 Nabur və naburlular (tarixi-etnoqrafik oçerk). «Azərbaycan xalçaları». cild 9, № 28/29, 2019, стр. 20-40
 Azərbaycan Qaraqoyunluları: yurdlar və xalçalar. «Azərbaycan xalçaları». cild 9, № 30, 2019, стр.12-33
 Qalacıq və qalacıqlılar/Galajig and galajigians/ Галаджыг и галаджыгцы. «Azərbaycan xalçaları». cild 9, № 31, 2019, стр. 6-34
 Cimi və cimililər/ Jimi and Jimi people / Джими и джимийцы. «Azərbaycan xalçaları». cild 9, № 32, 2019, стр. 18-51
 Fəxralı/ Fakhralı / Фахралы. «Azərbaycan xalçaları». cild 10, № 33 2020, стр. 20-54
 Sündü/ Sundu/ Сунду. «Azərbaycan xalçaları». cild 10, № 34, 2020, стр. 32-76.

Доклады 
 Эриванская группа Азербайджанских ковров. Ежегодные Ломоносовские Чтения. Научно-исследовательский институт истории, экономики и права Российской Федерации, Москва, 2014, стр. 8
 İrəvan (Qərbi Azərbaycan) xalçaçılığının inkişaf tarixinə dair. Beynəlxalq Türk sənətləri, Tarixi Və Folkloru Konfransı (Dehli, 20-26 sentyabr, 2014-cü il), Səlcuq Universiteti (Türkiyə Respublikası), Jamia Millia İslamia Universiteti (Hindistan Respublikası) və Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə). стр. 6
 XVIII—XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında pambıq parça istehsalı. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri (Naxçıvan, 16-17 oktyabr), «Naxçıvan» Universitetinin, AMEA Naxçıvan Bölməsinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Türkiyənin Ərdahan Universitetinin təşkilatçılığı ilə
 Naxçıvan diyarında xalçaçılıq sənətinin inkişafı tarixindən. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. 25-27 may, 2016-cı il.
 Türk dünyası xalçaçılığında «Əjdaha motivi». I Beynəlxalq Türk dünyasının ortaq dili naxışlar Simpoziumu (Bakı, 2-3 iyun 2016-cı il), Yunus Emre Enstitusu (Türkiyə Respublikası), Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı ilə
 Naxış deformasiyası: "Herati"dən «Qarxunadək». II Beynəlxalq Türk dünyasının ortaq dili naxışlar Simpoziumu (Bakı, 22-24 may 2017-ci il), Yunus Emre Enstitusu (Türkiyə Respublikası), Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı ilə
 Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət obyektlərinin tikintisi XVIII—XX əsrin əvvəlləri).Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və günümüzdə (beynəlxalq konfrans). 7-8 iyul, 2017-ci il, Naxçıvan şəhəri. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, «Naxçıvan» Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi
 «Azərxalça» ASC Azərbaycan xalça sənətinin keşiyindədir. «Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişafı» mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı. 6 noyabr 2019-cu il. Bakı şəhəri. AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsi və Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.

Фильмография 
 Азербайджанские ковры. Гарабахская группа. (на азербайджанском, английском, русском) (2013).
 Азербайджанские ковры. Иреванская группа. (на азербайджанском, английском, русском) (2013).
 Азербайджанские ковры. Нахчыванская группа. (на азербайджанском, английском, русском) (2013).
 Азербайджанские ковры. Газахско-Борчалинская группа. (на азербайджанском, английском, русском) (2014).
 Азербайджанские ковры. Гянджинская группа.(на азербайджанском, английском, русском) (2014).
 Гармония цветов. (на азербайджанском, английском, русском) (2015).
 Шуша столица Карабахского ковроткачества. — https://www.youtube.com/watch?v=ctKEZ6bWLNQ. (2020)

Награды 

 2013 — почётное звание «Заслуженный деятель искусств Нахичеванской Автономной Республики» (7 ноября 2013 года).
 2014 — почётное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики» (30 мая 2014 года) — за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
 2016 — орден «Слава» (орден «Шохрат») (7 марта 2016 года) — за заслуги в развитии искусства ковроделия в Азербайджане.
 2016 — почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан» (Россия, 23 декабря 2016 года).
 2019 — медаль «100 лет Азербайджанской Демократической Республике (1918—2018)» (27 мая 2019 года).

Примечания

Ссылка 

 Rijkmuseum Research Library Database
 Cultural Fibers
 Azerilme Gallery opening night in Moscow
 Book on Karabakh school of carpet weaving published
 Next book in frame of project ‘All Schools of Azerbaijan Carpets’ 
 Presentation Ceremony Held for the «Nakhchivan Group» Brochure
 There some suggestions in organization of carpet auctions in Azerbaijan
 Азербайджанский ковер — генетическая память народа — ИНТЕРВЬЮ С ВИДАДИ МУРАДОВЫМ
 Видади Мурадов: «Ковроткачество — историческое достижение азербайджанского народа»
 Профессор Видади Мурадов: «Рождение и формирование ковроткачества непосредственно было связано с тюрками»
 «Азер-Ильме» — зеркало возрождения традиций азербайджанского ковроткачества
 Интерес к азербайджанскому ковру — это интерес к соткавшему его народу
 İctimai Elmlər Bölməsinin iclasında «Azər-İlmə» Xalçaçılıq Mərkəzinin elmi-tədqiqat fəaliyyətinə dair məruzə dinlənildi
 «Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi» kitabının təqdimatı oldu
 Так рождается азербайджанский ковер
 У Карабахского ковра богатое прошлое и большое будущее

Заслуженные деятели искусств Республики Дагестан
Умершие от рака